В странах Европейского союза проводятся выборы как национального уровня, так и общеевропейские выборы в Европейский парламент.

Выборы в национальные органы 
Избирается парламент, в некоторых странах имеется верхняя палата парламента, которая или назначается (ФРГ), или избирается полностью (Польша), или частично (Франция). В Государствах с республиканской формой правления президент может избираться парламентом (ФРГ), народом (Франция), или если политические партии договорятся (парламентом), если нет (народом), в Ирландии.

Местные выборы 
В каждой стране есть избираемые представители местного самоуправления, в некоторых районах где избираются и региональные правительства.

Выборы в Европейский парламент 
Во всех странах Европейского союза проходят выборы членов Европейского парламента, как правило в четверг, пятницу, субботу, воскресенье второй недели июня каждые пять лет. До образования многомандатных округов в Великобритании несколько раз проводились довыборы на вакантные места в одномандатных округах.

Избирательная система 
Нет единой процедуры выборов евродепутатов, каждое государство вправе утвердить свою систему, которая должна соответствовать трем ограничениям:
 выборы должны проходить по пропорциональной избирательной системе;
 избирательные территории могут быть разделены, если это не повлияет на пропорциональный характер системы голосования;
 процентный барьер не должен превышать 5 %.

Германия 
Существовавший до недавнего времени барьер в 5 % для партий, избираемых в Европейский парламент, был признан в 2011 году неконституционным.

История

Недавние выборы 
 23-26 мая 2019 года — Выборы в 28 странах Евросоюза (включая Великобританию)
 22-25 мая 2014 года — Выборы в 28 странах Евросоюза
 14 апреля 2013 года — Хорватия

2009 год 

 4 июня 2009 года: Нидерланды и Великобритания;
 5 июня 2009 года: Чехия и Ирландия;
 6 июня 2009 года: Италия, Кипр, Латвия, Словения, Мальта;
 7 июня 2009 года: остальные страны (Австрия, Бельгия, Болгария, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Литва, Люксембург, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Испания, Швеция).

1979—2007 годы 
 ноябрь 2007 года — Румыния — выборы после вступления в ЕС
 май 2007 года — Болгария — выборы после вступления в ЕС
 2004 год — ЕС 25 — шестые выборы в европарламент
 1999 год — ЕС 15 — пятые выборы в европарламент
 1996 год — Австрия — выборы в европарламент после вступления в ЕС
 1996 год — Финляндия — выборы в европарламент после вступления в ЕС
 1995 год — Швеция выборы в европарламент после вступления в ЕС
 1994 год — ЕС 12 — четвёртые выборы в европарламент
 1989 год — ЕС 12 — третьи выборы в европарламент
 1987 год — Испания — выборы после вступления в ЕС
 1987 год — Португалия — выборы после вступления в ЕС
 1984 год — ЕС 10 — вторые выборы в европарламент
 1981 год — Греция — выборы после вступления в ЕС
 1979 год — ЕС 9 — первые выборы в европарламент

См. также 
 История Европейского союза

Примечания

Ссылки 
 Parlement Européen 2019 2014 2009 2004 1999 1994 1989 1984 1979
 Résultats élections européennes 1979
 Résultats élections européennes 1984
 Résultats élections européennes 1989
 Résultats élections européennes 1994
 Résultats élections européennes 1999
 Résultats élections européennes 2004
 Résultats élections européennes 2009
 Résultats élections européennes 2014
 Résultats élections européennes 2019
 European elections results 1979—2019 | News | European Parliament
 Home | 2019 European election results | European Parliament
 Previous European Parliamentary Elections

Политика Европейского союза
Европейский парламент